

Patronymie

 Felix Schwalbe (1892-1974) est un Général de l'infanterie allemande pendant la Seconde Guerre mondiale ;

 Gustav Schwalbe (1844-1916) est un médecin et anthropologue allemand.

Divers

 Die Schwalbe est une association de compositeurs de problèmes d'échecs allemande,

Schwalbe est un fabricant allemand de pneus de vélo.

Références